Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2017 года прошёл в Чебоксарах с 31 июля по 7 августа.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Чемпионаты России в 2017 году
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Июль 2017 года
Август 2017 года
Спортивные соревнования в Чебоксарах
2017 год в тяжёлой атлетике
2010-е годы в Чувашии